Radków può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Radków, comune del Voivodato della Bassa Slesia
Radków, comune del Voivodato della Santacroce